Lūrūn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Owrūn, ort, Ardabil, 
 Lūrūn (ort i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar